El término Les Arts Florissants puede hacer referencia a:

 Les Arts Florissants (conjunto), un conjunto especializado en música del Barroco y del Clasicismo con sede en el Teatro de Caen (Francia);
 Les arts florissants (ópera) (1685), ópera de cámara con música de Marc-Antoine Charpentier.